HMS Princess Royal  bzw. Princes Royal ist der Name folgender Schiffe:

 Ossory (1682), ein Linienschiff, 1705 in Prince, 1716 in Princess und 1728 in Princess Royal umbenannt, 1773 abgebrochen
 Princess Royal (1739), ein Schiff der Royal Navy mit 24 Kanonen, 1750 verkauft
 HMS Princess Royal (1773), ein 98-Kanonen-Linienschiff der Barfleur-Klasse der britischen Marine (1777–1807)
 HMS Princess Royal (1853), ein Linienschiff der Royal Navy, 1872 verkauft
 HMS Princess Royal (1911), ein Schlachtkreuzer der Lion-Klasse, 1922 zum Abbruch verkauft